Gustav Schäfer peut désigner :
 Gustav Schäfer, rameur d'aviron allemand, champion olympique ;
 Gustav Schäfer, musicien allemand, batteur et percussionniste du groupe de pop rock allemand, Tokio Hotel.